Lech peut faire référence à:

Un prénom
Lech est un prénom polonais. Selon une légende, Lech était l'un des trois frères à l'origine des peuples polonais, tchèque et russe. 

Ce prénom a été porté par de nombreuses personnalités polonaises, dont:
 Lech de Mazovie (1162-1186)
 Lech le Blanc (1186-1227)
 Lech II le Noir (1241-1288)
 Lech d'Inowrocław (1275-1340)
 Lech Wałęsa, syndicaliste et politicien polonais (1943-)
 Lech Kaczyński, politicien polonais (1949-2010)
 Lech Majewski, metteur en scène américano-polonais (1953-)
 Lech Janerka, compositeur polonais (1953-)
 Lech Piasecki, cycliste polonais (1961-)

Un patronyme
 Georges Lech, footballeur français (1945-)
 Bernard Lech, footballeur français (1946-)
 Jean-Marc Lech, cofondateur d'Ipsos

Un toponyme
 Lech, une rivière d'Autriche, d'où:
Lech am Arlberg, une ville située sur ses rives

Un club sportif
 Lech Poznań, club de football de la ville polonaise de Poznań, dont le nom fait référence au fondateur légendaire de la Pologne

Un mégalithe
 Lec'h, parfois orthographié « lech »

Homonymie